Craig megye (Oklahoma)
Craig megye (Virginia)